Enemy Territory es un conjunto de videojuegos de acción en primera persona multijugador cuya forma de jugar consiste en que los jugadores estén de dos bandos diferentes, en diferentes clases de personajes para jugar, y cumplan distintos objetivos.

Actualmente la serie consta de dos juegos:

Wolfenstein: Enemy Territory, de la serie de Wolfenstein.
Enemy Territory: Quake Wars, de la serie de Quake.